

Anno 
 546 o 546 a.C.

Codici 
 546 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Oppolzer Observatory, di Vienna

Matematica 
 546 – numero